Соревнования по хай-дайвингу на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проходили с 3 по 5 августа 2015 в Казани, Россия. Соревнования прошли на реке Казанка в центре города около Казанского кремля и Дворцовой площади, где были сооружены временные вышки для хай-дайвинга (27 метров для мужчин и 20 метров для женщин).

Результаты 
Соревнования прошли в двух дисциплинах. Медали разыгрывались между мужчинами и между женщинами.

Все соревнования переведены на местное время (UTC+3).

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Как с 13 метров об асфальт. Каким был хайдайвинг в Казани // championat.com, 5 августа 2015

Соревнования по хай-дайвингу
Чемпионат мира по водным видам спорта 2015